If I Can't Have You pode referir-se a:

If I Can't Have You (canção de Bee Gees), 1977
If I Can't Have You (canção de Shawn Mendes), 2019
“If I Can't Have You”: canção de Kelly Clarkson do álbum All I Ever Wanted lançado em 2009.
“If I Can't Have You”, canção de Kylie Minogue e Fernando Garibay do EP Kylie + Garibay lançado em 2015.
“If I Can't Have You”: canção de Sara Bareilles do álbum Amidst the Chaos lançado em 2019.

Ver também
 “If I Ain't Got You”, de Alicia Keys